Robert Baran (* 3. července 1992 Jarocin) je polský zápasník–volnostylař.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnuje od 8 let po vzoru staršího bratra Radosława. Pod vedním Remigiusza Mayere se později v klubu LKS Ceramik Krotoszyn specializoval na volný styl. V polské volnostylařské reprezentaci vedené Dagestáncem Jusupem Abdusalamovem se pohybuje od roku 2013 ve váze do 125 kg. V roce 2016 se třetím místem na první světové olympijské kvalifikaci v Ulánbátaru kvalifikoval na olympijské hry v Riu, kde prohrál ve čtvrtfinále s Tervelem Dlagnevem ze Spojených států minimálním rozdílem 2:3 na technické body.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Výsledky Roberta Barana na uni-leipzig.de

Polští volnostylaři
Polští olympionici
Narození 3. července
Narození v roce 1992
Narození ve Velkopolském vojvodství
Žijící lidé
Muži